Anna Dierkx (1866-1900), en religion sœur Marie-Adolphine, religieuse, martyre en Chine, sainte catholique.
 Barry Dierks (1899-1960), architecte américain, principalement sur la Côte d'Azur.
 Dieter Dierks (né en 1943), producteur de musique allemand.

Le patronyme a donné son nom à la municipalité de Dierks en Arkansas, aux États-Unis.